Albert Montañés era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da Ernests Gulbis che ha poi vinto il torneo superando in finale Federico Delbonis per 6-1, 7-65.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 John Isner (quarti di finale)
 Ernests Gulbis (campione)
 Gaël Monfils (ritirato)
 Gilles Simon (semifinale)

 Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Federico Delbonis (finale)
<li> Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

Qualificazioni

  Martin Vaisse (primo turno)
  Leonardo Mayer (quarti di finale)

  Jack Sock (secondo turno)
<li>  Lucas Pouille (primo turno)

Wildcard 

  Borna Ćorić (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)

  Dominic Thiem (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open de Nice Côte d'Azur 2014
ATP World Tour 2014